Kloster St. Zeno steht für:

 Kloster St. Zeno (Bad Reichenhall) in Bad Reichenhall, Landkreis Berchtesgadener Land, ehemaliges Augustiner-Chorherrenstift
 Kloster St. Zeno (Isen) in Isen, Landkreis Erding, ehemaliges Benediktinerkloster